Maron est un nom propre qui peut désigner :

Mythologie 

 Maron, personnage mythologique, fils d'Ariane et petit-fils de Dionysos

Prénom
 Maron est un prénom masculin, peu usité aujourd'hui en Occident ; les Maron sont fêtés le 9 février au Liban et le 14 février par les autres catholiques et les orthodoxes.

Patronyme

 Alain Maron, homme politique belge
 Hanna Maron, actrice israélienne d'origine allemande.
 Margaret Maron, écrivain américaine.

Saint chrétien
 Maron († vers 410), ascète près de Hama en Syrie, saint patron de l'Église maronite ; fêté le 9 février au Liban, le 14 février ailleurs en Orient.

Personnages fictifs 
 Maron est un personnage du manga Dragon Ball.
 Maron est aussi le personnage principal du manga et anime Kamikaze kaitou Jeanne.

Toponymie 
 Maron est une commune de Meurthe-et-Moselle.
 Mâron est une commune de l'Indre.

Astronomie 
 (149955) Maron, astéroïde

Références

Voir aussi 
Marron.

Prénom masculin
Homonymie de patronyme